Высокий замок — остатки средневековых укреплений на Княжей (Замковой) горе во Львове.
 Высокий замок — холм во Львове.
 Высокий замок — парк во Львове.
 «Высокий замок» — львовская газета.
 «Высокий замок» (1966) — автобиографический роман польского писателя Станислава Лема.